Osoby o tym nazwisku:
 Mate Moguš – chorwacki wioślarz
 Milan Moguš – chorwacki językoznawca